Кароль Стояновский (; 3 мая 1895, Кобыловолоки, ныне Теребовлянский район — 9 июня 1947 г., Вроцлав) — польский антрополог, археолог, общественный деятель, профессор. Автор многочисленных трудов по истории и антропологии политической, социальной и исторической; был сторонником евгеники.

Биография 
Родился в семье малоземельного крестьянина Казимежа Стояновского (умер в 1965 году, прожил 96 лет) и его жены Гонорати (умерла в 1951 году, прожила 74 года), из дома Шкварек.

Учиться начал в Кобыловолоцкой школе, 3 класса которой окончил в 1907 году. Продолжил обучение в Теребовлянской «паньствовий» гимназии. В 1909 году переехал во Львов, где продолжил обучение в 6-й городской гимназии им. Станислава Сташица (ул. Лычаковская, 37), окончив 7-й и 8-й классы.

27 августа 1914 года добровольцем записался в восточный легион I бригады, затем служил в 1 батальоне и батальоне 1 полка пехоты 1 бригады. 30 сентября 1915 г. организовал «ячейку» Польской Военной Организации в Буданове. Был арестован властью ЗУНР, попал в лагерь, где заболел тифом.

Осенью 1919 года начал преподавать в частной гимназии им. Юлиуша Словацкого в Чорткове.

Участвовал в польско-советской войне 1920 г. (бои у сел Стрептов, Задворье (так называемые польские Фермопилы), Желехов, Ляшки-Королевские, Сухоречье (ранен в стопу). После войны возобновил работу учителем в Чортковской гимназии. После этого его пригласили работать в куратории (1921-1922 гг.), неожиданно  ассистентом у Леона Козловского.

На Федор-горе в Бучаче во время археологических раскопок в 1922 году Леон Козловский и Кароль Стояновский нашли каменные долота, тесла со старательно зашлифованной поверхностью — инвентарь, типичный для племен культуры линейно-ленточной керамики (6-3 тыс. к н.э.)

Во Вроцлаве проживал по адресу Пляц Университетский, 7. Осенью 1946 четвертый раз заболел «рожей».

Умер 9 июня 1947 года, был похоронен 12 числа на приходском кладбище на Семпольне (св. Вавжинця) возле ул. Сментной во Вроцлаве.

Награды 
 Медаль Независимости в 1932 г.
 Крест Независимости в 1937 г.

Работы 

Автор 150 известных работ:
  "O reslawizację Wschodnich Niemiec" (1946)
  "Państwo Zachodnio-Słowiańskie" (1942)
  "Typy kraniologiczne Polski" (1924) — rozprawa doktorska
  "Szkice do prehistorycznej antropologii Europy Północnej" (1926) — habilitacja
  "Typy kraniologiczne Wielkopolski" (1934)
  "Antropologia prehistoryczna Polski" (1948)
  "Przyczyna zmian niektórych cech fizycznych u potomstwa migrantów do miast" (1947)
  "Dobory społeczne ludności miasta Poznania" (1930)
  "Teorie nordyczne jako parawan imperializmu niemieckiego" (1932)
  "Rasizm, przeciw słowiańszczyźnie" (1934)
  "Rasowe podstawy eugeniki" (1927)
  "Polsko-niemieckie zagadnienia rasy" (1939)
  "Przyczynki do zróżnicowania rasowego młodzieży polskiej" (1929)
  "Chłop a państwo narodowe" (1937)
  "Szkice do prehistorycznej antropologii Europy Północnej" (1926)
  "Skład rasowy przypuszczalnych Celtów okresu lateńskiego" (1937)
  "Zarys metodyki prawa harcerskiego" (1928)
  "Z badań nad antropologią Śląska. Skład rasowy katowickiej młodzieży poborowej" (1937)
  "Źródła tak zwanej Kroniki Ura Linda" (1935)
  "Przyszła Polska — państwem narodowym" (1940)

Примечания

Источники 
 „Polski Słownik Biograficzny” T. XLIV, zesz.180 W.-Kr. 2006
 Andrzej Malinowski, Karol Stojanowski – sylwetka w setną rocznicę urodzin, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 Wiesław Chrzanowski, Pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej, Dębogóra 2008.
 Michał Musielak, Sterylizacja ludzi ze względów eugenicznych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Polsce (1899-1945: wybrane problemy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008.

Ссылки 
 Antropologia prehistoryczna Polski / Karol Stojanowski. 
 "Joanna Patalas." Społeczno-дорогу aspekty działalności Karola Stojanowskiego (1895-1947) — antropologa, eugenika oraz działacza społeczno-politycznego. Praca doktorska. — Poznań, 2010. 

Археологи Польши
Члены Польской военной организации
Похороненные во Вроцлаве
Воины Легионов Польских
Преподаватели Львовского университета
Антропологи Польши
Кавалеры Креста Независимости
Награжденные медалью Независимости